Moravské náměstí je náměstí nesoucí jméno po historické zemi Moravě a nachází se ve více městech a obcích:

 Moravské náměstí (Brno)
 Moravské náměstí (dopravní uzel) – přestupní uzel městské hromadné dopravy v Brně na Moravském náměstí
 Moravské náměstí (Březová nad Svitavou)
 Moravské náměstí (Počátky)
 Moravské náměstí (Pohořelice)
 Moravské náměstí (Uničov)